Eddyville puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Eddyville, ciudad en el Estado de Illinois;
Eddyville, ciudad en el Estado de Iowa;
Eddyville, ciudad del Estado de Kentucky; y
Eddyville, villa en el Estado de Nebraska.